Broughton ist der Name folgender Orte

in England:
 Broughton (Aylesbury Vale), Buckinghamshire
 Broughton (Milton Keynes), Buckinghamshire
 Broughton (Cambridgeshire)
 Broughton (Cumbria)
 Broughton (Greater Manchester)
 Broughton (Hampshire)
 Broughton (Lancashire)
 Broughton (Lincolnshire)
 Broughton (Northamptonshire)
 Broughton (Craven), North Yorkshire
 Broughton (Ryedale), North Yorkshire
 Broughton (Oxfordshire)
 Broughton (Claverley), Shropshire
 Broughton (Myddle, Broughton and Harmer Hill), Shropshire
 Broughton (Staffordshire)
 Broughton in Furness, Cumbria

in Jamaika:
 Broughton (Jamaika)

in Schottland:
 Broughton (Dumfries and Galloway)
 Broughton (Edinburgh)
 Broughton (Orkney Islands)
 Broughton (Scottish Borders)

in den Vereinigten Staaten:
 Broughton (Alabama)
 Broughton (Colorado)
 Broughton (Georgia)
 Broughton (Illinois)
 Broughton (Ohio)
 Broughton (Pennsylvania)
 Broughton Hollow (Pennsylvania)

in Wales:
 Broughton (Flintshire)
 Broughton (Vale of Glamorgan)
 Broughton (Wrexham County Borough)

Broughton bezeichnet außerdem:
 (24105) Broughton, ein Asteroid des Hauptgürtels

Broughton ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Broughton (* 1945), US-amerikanischer Filmkomponist
 Edgar Broughton (* 1947), englischer Sänger und Gitarrist, siehe The Edgar Broughton Band 
 Gayle Broughton (* 1996), neuseeländische Rugbyspielerin 
 J. Melville Broughton (1888–1949), US-amerikanischer Politiker
 Jack Broughton (1704–1789), englischer Boxer und Regelverfasser
 Jock Delves Broughton (1883–1942), britischer Baronet
 John Broughton (* 1952), australischer Astronom und Kometenforscher
 Jonathan Broughton (* 1969), britischer Schwimmer
 Karl Broughton (* 1971), englischer Snookerspieler
 Rhoda Broughton (1840–1920), walisische Unterhaltungsschriftstellerin
 T. Alan Broughton (1936–2013), US-amerikanischer Dichter
 Thomas Broughton († 1487), englischer Ritter
 Thomas Broughton (Gouverneur) († 1737), britischer Politiker, Gouverneur der Province of South Carolina
 Robert Broughton (1900–1993), kanadischer Altertumswissenschaftler
 William Robert Broughton (1762–1821), britischer Marineoffizier